Altroff est le nom de trois communes de la Moselle en France :

 Altroff, un village actuellement rattaché à la commune de Bettelainville en Moselle ;
 Altroff, l'ancienne appellation de la commune de Francaltroff qui appartenait à la Meurthe avant 1870 ;
 Altroff, l'ancien nom de Sarraltroff.

Voir aussi 
 
 Altorf
 Bourgaltroff

Références

Bibliographie 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France